Almendros bezeichnet:
 Almendros (Cuenca), spanische Gemeinde

Almendros ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Almendros (* 1982), spanischer Eishockeyspieler
 Néstor Almendros (1930–1992), spanischer Kameramann und Filmregisseur
 Vincent Almendros (* 1978), französischer Schriftsteller